

Polska 
Niemieckie nazwy miejscowości:
 Lembruk
 Mostowice
 Moszczanka

Zobacz też 
 Langebrück
 Langenbruck